Огородище (бел: Агародзішча) — бывшая деревня в Щучинском районе Гродненской области .

История 
Перед Великой Отечественной войной входил в состав Василишковского района Барановичской области.

26 февраля 1943 года 500 палачей на рассвете окружили деревню, загнали жителей в дом Матвея Саковича, приказали бойцам вырыть яму и вывели на расстрел 10 человек. Деревня (28 домов) была сожжена. 147 жителей погибли.

После войны село больше не восстанавливалось.

Население 
 ХХ век :
 до войны — 28 дворов, 153 жителя.

Достопримечательности 
 Мемориальный комплекс на месте сгоревшего села. До 2003 года недалеко от Котры стоял памятник с надписью: «Здесь похоронено 147 жителей села Огородища, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 26 февраля 1943 года». В связи с 60-летием трагедии в 2003 г. был создан мемориальный комплекс.

Ссылки 

Уничтоженные населённые пункты Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами